HSP, akronymet kan henvise til forskellige artikler:

 Host Signal Processing – HSP, udtrykket anvendes i forbindelse med hardware i relation til blandt andet et modem.
 Hrvatska Stranka Prava – kroatisk politisk parti på højrefløjen.
 HSP – "Højsensitiv personer" eller "Hyper-Sensitive Personer", også kaldet Særligt Sensitive Personer - særligt karaktertræk, der tit forveksles med generthed, hæmmethed, angst, frygt og indadvendthed.
 HSP – Heriditær spastisk paraplegi, en arvelig nervesygdom